Aleluja je lahko:
 aleluja, slovenska jed
 aleluja (spev)
 Andrej Žigon – Aleluja, slovenski pesnik, popotnik, dobrotnik, fotograf in igralec